Slovo pánev není jednoznačné a může být označením pro :

 pánev (nádobí) – kuchyňskou potřebu, specializované kuchyňské nádobí a náčiní
 pánev (anatomie) – část lidského těla jakož i těl jiných obratlovců, skládá se ze dvou částí (malé pánve a velké pánve)
 ložisková pánev – vnitřní plocha kluzného ložiska, ve které se otáčí ložiskový čep
 licí pánev – technické zařízení pro přepravu a manipulaci se roztaveným kovem 
 pánev (geomorfologie) – geomorfologický útvar na zemském povrchu nebo povrchu jiného tělesa (měsíční pánve)
 sedimentační pánev
 Třeboňská pánev
 Chebská pánev
 uhelná pánev
 Ostravsko-karvinská uhelná pánev
 Mostecká pánev
 Vídeňská pánev
 Východoslovenská pánev
 Velká pánev

Externí odkazy